Javi Hernández, nome completo Francisco Javier Hernández González – calciatore spagnolo
Javier Hernández Balcázar – calciatore messicano
Javier Hernández Gutiérrez – calciatore messicano
Javier Hernández – nuotatore honduregno
Javier Hernández – velista spagnolo